Adrenérgicos são fármacos que estimulam a atividade dos receptores adrenérgicos.

As catecolaminas: noradrenalina, adrenalina e dopamina são muitas vezes são utilizadas como fármaco, mas a maioria dos agonistas existentes são análogos estruturais destas substâncias.

As principais vantagens destes compostos é a maior especificidade, tempo de ação e seletividade por subtipos dos receptores adrenérgicos.

Relação estrutura atividade 
A estrutura destas catecolaminas basicamente é formada por um anel benzênico ligado através de uma cadeia alifática de dois carbonos a um grupo amina, este composto denomina-se feniletilamina.

A distância dos carbonos entre o anel benzênico e o grupo amina dá ao composto uma maior atividade adrenérgica.

Mecanismo de ação  
Estes fármacos podem atuar nas formas direta, indireta ou mista.

Forma direta 
 Noradrenalina
 Adrenalina
 Isoproterenol

Forma indireta 
 Tiramina

Forma mista 
 Efedrina

Neurotransmissores